Ву́лиця Налива́йка (також вулиця Северина Наливайка) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Наливайка 
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Біла Церква.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Бориславі.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Винники.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Вінниця.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Дрогобичі.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Житомирі.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Жовква.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Луцьку.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Львові.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Миколаєві Львівської області.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Пустомити.
 Вулиця Наливайка — вулиця у смт Рудне.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Тернополі.

Вулиці, названі на честь людей